W sezonie 2002/2003 rozegrano 18. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 15 zespołów. Tytuł obroniła drużyna FC Domagnano.

Wyniki sezonu

Grupa A

Grupa B

Wyniki play-off

Pierwsza runda 
 S.S. Murata 3-2 S.S. Virtus
 A.C. Libertas 2-1 S.P. Cailungo

Druga runda 
 F.C. Domagnano 4-1 S.S. Murata
 S.S. Pennarossa 3-2 A.C. Libertas

Trzecia runda 
 S.P. Cailungo 2-4 S.S. Murata
 S.S. Virtus 0-1 A.C. Libertas

Czwarta runda 
 F.C. Domagnano 0-0 (pen 4-5) S.S. Pennarossa
 S.S. Murata 3-3 (pen 3-4) A.C. Libertas

Półfinał 
 F.C. Domagnano 5-1 A.C. Libertas

Finał 
 S.S. Pennarossa 1-2 F.C. Domagnano

Bibliografia 
 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2002 w San Marino
2003 w San Marino